Звонимир Зоричић (Загреб, 30. октобар 1948 — Загреб, 30. мај 2015) био је хрватски и југословенски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Макси
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1973. || Тимон  || /
|-
| 1974. || Нож Кратки филм || /
|-
| 1974. || Као у лошем роману ТВ филм || /
|-
| 1975. || Тена ТВ филм || Јарослав
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || /
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Приповједач / Радијски водитељ Дру Пирсон
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Тајник министра Дринића
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1979. || Живи били па видјели  || Ковач
|-
| 1979. || Љубица ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Луда кућа  || Фрањо Рудеш
|-
| 1980. || Обустава у стројној ТВ филм || /
|-
| 1982. || Тројански коњ ТВ филм || Домобрански поручник Омеровић
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Жељезничар провокатор
|-
| 1982. || Злочин у школи  || Купинец
|-
| 1983. || Дундо Мароје ТВ филм || Попива
|-
| 1983. || Замке ТВ серија || Бојник Љубо Милош „Луне”
|-
| 1984. || Габријел (ТВ мини серија) || Доктор 1
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Конципијент Прибанић
|-
| 1985. || Пут у рај ТВ филм || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Капелан
|-
| 1986. || Врење ТВ филм || Ђука Цвијић - Кирш
|-
| 1987. || Кризантема ТВ филм || Оскар
|-
| 1987. || Олујна ноћ ТВ филм || /
|-
| 1987. || Катарина Друга ТВ филм || /
|-
| 1988. || Загрљај ТВ серија || Доктор Делонго
|-
| 1988. || Распродаја ТВ филм || Давид Калембер
|-
| 1988. || Глембајеви  || Камердинер Франц
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека ТВ филм || Франц
|-
| 1988. || Течај пливања ТВ филм || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Карневал, анђео и прах  || /
|-
| 1991. || Чаруга  || Поп
|-
| 1991. || Прича из Хрватске  || /
|-
| 1986-1992. || Смоговци ТВ серија || Приповједач / Глумац
|-
| 1992. || Златне године  || Лекар
|-
| 1992. || -{Papa Sixto V}- Видео || /
|-
| 1992. || Лука  || /
|-
| 1992. || Каменита врата  || Доцтор
|-
| 1993. || -{Death Train}- ТВ филм || Диспечер
|-
| 1995. || Госпа  || Полицајац 2
|-
| 1996. || Не заборави ме ТВ филм || /
|-
| 1997. || Комедијице ТВ серија || Водитељ Групе
|-
| 1998. || Обитељска ствар ТВ серија || Одвјетник Клесчић
|-
| 1998. || Пуна кућа ТВ филм || /
|-
| 1998. || Кућа духова ТВ филм || /
|-
| 1999. || Четвероред  || Златко Трлин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2001. || Полагана предаја  || /
|-
| 2001. || Ајмо жути ТВ филм || Пинтурић
|-
| 2002. || Не дао Бог већег зла  || Професор
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || /
|-
| 2007. || -{Cimmer fraj}- ТВ серија || Антиша
|-
| 2007. || Луда кућа ТВ серија || Јарослав
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно  || Клошар дугокоси
|-
| 2007. || Крадљивац успомена  || /
|-
| 2008. || Тужни богаташ ТВ мини серија || Главни уредник
|-
| 2009. || Закон ТВ серија || Симбад
|-
| 2005-2009. || Битанге и принцезе ТВ серија || Режисер / Сеф
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2010. || Тито ТВ серија || /
|-
| 2010. || Торта с чоколадом Кратки филм || Ангел
|-
| 2008-2010. || Мамутица ТВ серија || Бара / Бата
|-
| 2010. || Стипе у гостима ТВ серија || Драго Пузић
|-
| 2010. || Бибин свијет ТВ серија || Харис Корољ
|-
| 2011. || Проводи и спроводи ТВ серија || Ожалошћени мушкарац
|-
| 2011. || Лоза ТВ серија || Дон Јурић
|-
| 2013. || Није све у лови  || Клијент 1
|-
| 2015. || Црно-бијели свијет ТВ серија || Зденко
|-
| 2015. || Почивали у миру ТВ серија || Владимир Хунски
|-
| 2015. || Народни херој Љиљан Видић  || Руди
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1948.
Умрли 2015.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Загреба